Miranda (lat. za "obožavati, cijeniti"; u prenesenom značenju i "vidikovac, stražarnica") može značiti:

 Miranda (ime)
 Miranda (prezime)
 Miranda (mjesec), prirodni satelit Urana

Mjesta 
Australija
 Miranda, New South Wales, općina u Sutherland Shire, New South Wales

Brazil
 Miranda, Mato Grosso do Sul, município u državi Mato Grosso do Sul

Kolumbija
 Miranda, Cauca, municipio u departmanu Cauca 

Italija
 Miranda, Molise, comune u pokrajini Isernia

Novi Zeland
 Miranda, Novi Zeland, općina u distriktu Waikato

Portugal
 Miranda do Corvo, município u distriktu Coimbra, Centro
 Miranda do Douro, freguesia u distriktu Bragança, Norte
 Terra de Miranda, visoravan u distriktu Bragança, Norte

Španjolska
 Belmonte de Miranda, municipio u pokrajini Asturija
 Miranda de Arga, municipio u općini Navarra
 Miranda de Ebro, municipio u pokrajini Burgos

USA
 Miranda, Kalifornija, općina u okrugu Humboldt

Venezuela
 Miranda (država u Venezueli), savezna država

Ostalo 
 Miranda!, Argentinska rock grupa 
 Filmovi:
 Miranda (1948.), redatelj Ken Annakin
 Miranda (1985.), redatelj Tinto Brass
 Miranda (2002.), redatelj Marc Munden
 Miranda (roman), poljskog autora Antonia Langea
 Miranda (TV serija), UK
 Upozorenje Miranda − upozorenje koje američki policajci daju osumnjičenicima prije ispitivanja 
 Miranda IM - računalni program za slanje trenutačnih poruka